Pierwszy rząd Mykoły Azarowa – rząd ukraiński w latach 2010–2012
 Drugi rząd Mykoły Azarowa – rząd ukraiński w latach 2012–2014